Der Radball-Europacup 2010 war die 44. Austragung des Europacups. Das Turnier fand am 8. Mai 2010 in Mainz-Hechtsheim statt.

Sieger war der RV Gärtringen aus Deutschland.

Modus 
Teilnahmeberechtigt waren je zwei Teams der drei besten europäischen Nationen gemäß der Weltmeisterschaft 2009. Von den drei folgenden Nationen war je ein Team teilnahmeberechtigt. Welche Teams den Europacup bestreiten durften wurde dann durch den nationalen Cup entschieden. Das letzte Team wurde vom Veranstalter per Wildcard nominiert.

Die zehn Teams wurden in zwei 5er-Gruppen unterteilt. Innerhalb einer Gruppe spielte dann Jeder gegen Jeden einmal. Danach spielten die Fünftplatzierten der beiden Gruppen um Rang 9 und 10, die beiden Viertplatzierten um Rang 7 und 8 und die beiden Drittplatzierten um Rang 5 und 6. Die Sieger der beiden Gruppen qualifizierten sich für die Finalrunde. Die Finalrunde wurde nochmals als Round Robin ausgetragen, wobei die Resultate aus der Vorrunde übernommen wurden und diese Spiele nicht noch einmal ausgetragen wurden.

Qualifikation

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Resultate auf www.radballer.info

2010
Radsportveranstaltung 2010
Hallenradsport-Wettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in Mainz